Pod imenom Kinesko more podrazumijeva se veliko rubno more Tihog oceana, podijeljeno na Žuto more, Istočno kinesko more i Južno kinesko more.

Kinesko more nalazi se između Koreje, japanskog otoka Kyushu, Bornea, Malajskog poluotoka, Indokineskog poluotoka i kineske obale.

Mora Tihog oceana (Azija)
Mora u Kini